Die Euroformula-Open-Saison 2022 war die 21. Saison der Euroformula Open und die achte, welche unter diesem Namen ausgetragen wurde. Es gab 26 Rennen, die Meisterschaft begann am 30. April in Portimão und endete am 16. Oktober in Montmeló. Oliver Goethe gewann den Meistertitel der Fahrer.

Teams und Fahrer 
Alle Teams und Fahrer verwendeten das Dallara-Chassis 320 sowie Reifen von Michelin.

Anmerkungen

Rennkalender 
Der provisorische Rennkalender wurde am 24. September 2020 veröffentlicht. Am 30. November 2021 wurde der Kalender nochmals überarbeitet, Mugello sowie Portimão wurden durch Imola sowie Estoril ersetzt, weiters wurde der Grand Prix de Pau aufgenommen.

Wertungen

Punktesystem 
Bei jedem Rennen bekamen die ersten zehn des Rennens 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 bzw. 1 Punkt(e). Es gab einen Punkt für die Pole-Position und die schnellste Rennrunde sowie zwei weitere Punkte für die meisten Überholmanöver pro Rennen.  In der Fahrerwertung wurden nur die besten 23 Ergebnisse gewertet (Streichergebnis)).

Fahrerwertung

Rookiewertung

Teamwertung

Weblinks 

 Offizielle Website der Euroformula Open

Einzelnachweise 

2022
Motorsportsaison 2022